Kloster Paradies heißen:

 Kloster Paradies (Neumark), bei Gościkowo in der Gemeinde Świebodzin, Polen
 Kloster Paradies (Schweiz) bei Schlatt TG, Schweiz
Kloster Paradies in Mauchenheim bei Alzey
 Kloster Paradiese bei Soest, Deutschland